Mondiali 1909 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1909:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1909 – 17ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1909 – 4ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1909 – 5ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1909 – 14ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1909 – 17ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1909 – 12ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1909 – 13ª edizione